Faidros, Faedros, Phaidros med flera liknande stavningar kan syfta på flera saker:

Personer 
Faidros (aristokrat) (444–393 f.Kr.), atensk aristokrat som förekommer i Platons dialoger
Faedrus (15 f.Kr. – 50 e.Kr.), romersk fabelförfattare
Faidros (filosof) (138–70 f.Kr.), grekisk filosof

Litteratur 
Faidros, dialog av Platon